Joséphine Draï (née en 1984), actrice, humoriste et chanteuse française ;
 Philippe Draï (né en 1954), batteur et percussionniste français d'origine algérienne ;
 Raphaël Draï (1942-2015), politologue français.

Voir aussi 
Dray
Drai

Patronyme algérien
Patronyme séfarade